Tohil ist

 ein Name des Maya-Gottes Huracán
 der Tohil Mons, ein 5,4 km hoher Berg auf dem Jupitermond Io (Mond)